Крестьянская война — массовые выступления крестьян (крестьянское восстание), приобретающие масштабы общегосударственной гражданской войны, в историографии за пределами России обычно применяется только к немецкой Крестьянской войне (Bauernkrieg):
 Крестьянская война в Германии — народное восстание в центральной Европе, прежде всего, на территории Священной Римской империи в 1524—1526 годах.
 Крестьянская война в Китае (874—901)
 Крестьянская война в Эстонии (1343—1345) — эстонское национально-освободительное движение за освобождение страны от германско-датского владычества.
 Крестьянская война в Китае (1628—1647) 
 Крестьянская война в Швейцарии
 Крестьянская война в Бразилии — крестьянское восстание в южной Бразилии, развернувшееся в 1912—1916 годах.

В советской историографии понятие крестьянской войны применяется также к следующим событиям: 

Крестьянская война 1606—1607  (под руководством Ивана Болотникова)
Крестьянская война 1667—1671 (под руководством Степана Разина)
 Крестьянская война 1773—1775 (под руководством Емельяна Пугачёва)

См. также 
 Крестьянская война в Германии — произведение Фридриха Энгельса.
 «Крестьянское восстание» — роман Августа Шеноа.

Примечания